Zschiedrich ist der Familienname folgender Personen:

 Falk Zschiedrich (* 1961), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Florian Zschiedrich (* 1986), deutscher Fernsehmoderator und Journalist
 Konrad Zschiedrich (1936–2019), deutscher Theaterregisseur, Dramaturg und Übersetzer